A címvédő Katarina Srebotnik és Nenad Zimonjić párosa a döntőben szenvedett vereséget, így nem védte meg címét.

Kiemeltek 

1Francesca Schiavone / Jonas Björkman végül nem indult, helyükön Anastasia Rodionova / Jordan Kerr játszott.

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Alsó ág

További információk 
 Sorsolás

V2